Національний дивізіон Молдови 1998—1999 — 8-й сезон чемпіонату Молдови з футболу. Титул вдруге поспіль здобув Зімбру.

Учасники

Осінній сезон 

Примітки: 
1. Клуб Ністру був знятий з чемпіонату після другої неявки на календарний матч турніру (у 17 турі).

Позначення:

Весняний сезон

Чемпіонська група 

Примітки: 
1. Клуб Шериф взяв участь у Кубку УЄФА 1999—2000 як переможець Кубку Молдови 1998—1999.

Позначення:

Група на вибування 

Примітки: 
1. Клуб Ністру був знятий з чемпіонату після другої неявки на календарний матч турніру (у 17 турі).
2. Після закінчення чемпіонату клуби Ністру та Уніспорт об'єднались у Ністру-Уніспорт. Новостворений клуб взяв участь у наступному розіграші Чемпіонату Молдови.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Національний Дивізіон Молдови на soccerway 
 Національний Дивізіон Молдови на rsssf 

1998—1999
Молдова
Молдова